Burr Oak ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burr Oak (Indiana)
 Burr Oak (Iowa)
 Burr Oak (Kansas)
 Burr Oak (Michigan)
 Burr Oak (Nebraska)
 Burr Oak (Ohio)
 Burr Oak (Wisconsin), im La Crosse County

Siehe auch:
 Burr Oak Township